44-й чемпионат мира проходил в Австрии (Вена). Соревнования в группе В проходили с 10 по 21 марта в Токио (Япония). В группе C в Дании (Копенгаген, Хёрсхольм) с 12 по 20 марта.

Команды играли в два круга.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Интересные факты 
 После семи лет бойкота на чемпионате играла сборная Канады, в которую разрешили набирать игроков-профессионалов (но поскольку розыгрыш Кубка Стэнли происходил одновременно с чемпионатом, в составе сборной Канады играли хоккеисты из команд, не попавших в Кубок Стэнли или выбывших на первом этапе).
 Вместе с игроками сборной Швеции на чемпионате разрешили присутствовать их жёнам. Может, поэтому сборная Швеция заняла столь высокое место.
 Хоть канадцы и вернулись на чемпионат, но продолжали играть так же грубо. От них досталось шведу Кенту Эрику Андерссону (шесть швов на селезёнке) и Сергею Бабинову, которому разбили голову и эвакуировали в бессознательном состоянии.

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1977
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1977

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1977